Дисципліна з плавання на дистанції 800 метрів вільним стилем серед жінок на Олімпіаді 2012 року відбулись 2–3 серпня в Центрі водних видів спорту в Лондоні.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Результати

Попередні запливи

Фінал

Примітки

Посилання 
NBC Olympics Coverage

00800 метрів вільним стилем (жінки)